Numele Károlyi (în  „de la Carei") se poate referi la:
 Familia Károlyi, von (de) Nagykároly ()
 Conte Gyula Károlyi de Nagykároly (n. 1871, Nyír-Bakta (Bakta-Lórántháza)  d. 1947), politician conservator
 Conte Mihály (Adam Georg Nikolaus) Károlyi de Nagykárolyi,  (n. 1875, Budapesta  d. 1955, Vence)
 Béla Károlyi (n. 1942, Cluj-Napoca), un antrenor de gimnastică român și american, de etnie maghiară
 Márta Károlyi (n. 1942, Cluj-Napoca), o antrenoare de gimnastică română și americană, de etnie maghiară

Referințe 

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ungurești
Carei